Battaglia del Vesuvio (340 a.C.) – combattuta tra Romani e Latini
Battaglia del Vesuvio (73 a.C.) – combattuta tra le forze ribelli di Spartaco ed un esercito romano accorrente
Battaglia dei Monti Lattari – detta anche Battaglia del Vesuvio, si svolse nell'ottobre 552 durante la guerra gotica